Râul Breaza se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Breaza - afluent al râului Cibin
 Râul Breaza - afluent al râului Moldova
 Râul Breaza - afluent al râului Olt

Vezi și 
 Breaza (dezambiguizare)

Toponime românești